Equipamento - instrumento ou conjunto de peças organizadas para um determinado fim
 Aparelho (arquitetura) - técnica utilizada em arquitectura para revestimento de superfícies
 Aparelho (política) - esconderijo de uma "célula" ou grupo de ativistas vivendo clandestinamente, referindo-se também a um grupo clandestino que invade uma organização

Termos compostos 
 Anatomia
 aparelho auditivo
 aparelho digestivo
 aparelho fonador
 aparelho de Golgi
 aparelho reprodutor
 aparelho urinário
 aparelho vestibular
 sistema respiratório, ou aparelho respiratório

Psicanálise
 aparelho psíquico

 Biologia
 aparelho ciliar - órgão de movimento em seres unicelulares
 aparelho esporífero ou esporígeno.
 aparelho mitótico ou fuso acromático

 Marinha
 Aparelho (náutica) - equipamento necessário à propulsão de um veleiro como mastro (aparelho fixo e aparelho de laborar)

 outros
 aparelho de Estado
 aparelho ortodôntico
 aparelho sanitário - cada peça do conjunto sanitário, ou o lugar onde se faz higiene
 aparelho de som

E ainda 
 Palangre (ou aparelho) - regionalismo (Nazaré, Portugal), aparelho de pesca.
 Telefone (ou aparelho) - palavra usada em algumas regiões do Brasil como sinônimo de telefone.

Desambiguação